Вещий Олег:
 Вещий Олег — князь
 Вещий Олег (теплоход) — теплоход
 Песнь о Вещем Олеге — стихотворение Пушкина